Pottmoos steht für folgende Moosarten:

 Abgestutztes Pottmoos
 Birnmoosähnliches Pottmoos
 Lanzettblättriges Pottmoos
 Stumpfliches Pottmoos
 Rasiges Pottmoos